Verdon (rivier), een rivier in Frankrijk
Verdon (regionaal natuurpark), een natuurpark in Frankrijk
 
Verdon (Dordogne)
Verdon (Marne)
ook:
Le Verdon-sur-Mer,  Gironde
Verdon is de naam van verschillende plaatsen in de Verenigde Staten:
Verdon (Nebraska)
Verdon (South Dakota)